Такмичење у одбојци за мушкарце је на Олимпијским играма одржано од 21. јула до 4. августа, у две хале, капацитета 16.378 и 10.523.

Репрезенције 12 земаља су биле подељене у две групе са по шест екипа. Прве четири екипе из обе групе су избориле пласман у четвртфинале. Није било разигравања за пласман од 9. до 12. места, тако да су петопласиране екипе делиле 9, а шестопласиране 11. место.

Домаћин

Квалификације

Жреб

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Финалне утакмице

Пласман од 5. до 8. места

Коначни пласман

Награде 
 Најкориснији играч
  Бас ван де Гор
 Најбољи нападач
  Бас ван де Гор
 Најбољи блокер
  Николај Жељазков
 Најбољи сервер
  Маркос Милинковић

Спољашње везе 
 Коначни пласман
 Резултати на Todor66.com
 Резултати на Sports123.com 
 Резултати на Sports–Reference.com

Спортови на Летњим олимпијским играма 1996.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 1996.